Sebastian II. ist der Name folgender Personen:

 Sebastian II. (Bischof), spanischer Geistlicher, Bischof von Salamanca 
 Sebastian II. (Ortenburg) (vor 1491–1559), deutscher Adliger
 Sebastian II. (Portugal) (der Reiche), König von Portugal